Her Inspiration – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Her Inspiration – cortometraggio del 1915 diretto da Frank McGlynn Sr.
Her Inspiration – film del 1918 diretto da Robert Thornby